Birsen steht für:

 Birsen, der deutsche Name einer litauischen Stadt siehe Biržai

Birsen ist der Familienname folgender Personen:

 Metecan Birsen (* 1995), türkischer Basketballspieler